Starcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nikolai Starcke (1858–1926), dänischer Soziologe, Philosoph, Pädagoge und Politiker
 Caspar Starcke († 1595), deutscher evangelischer Theologe
 Gustav Starcke (1848–1921), deutscher Theaterschauspieler und Schauspiellehrer, bewohnte das Starcke-Haus am Grazer Schloßberg
 Hans Starcke (1875–1943), deutscher Künstler und Dichter
 Hans Starcke (Bildhauer) (1957–2015), deutscher Bildhauer
 Johann Georg Starcke (1630–1695), sächsischer Baumeister
 Johann Heinrich Starcke (1651–1707), deutscher Mediziner
 Johannes Starcke (um 1542–1599), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller
 Julius Starcke (1895–1945), deutscher Bildhauer
 Michael Starcke (1949–2016), deutscher Lyriker
 Paul Eduard Starcke (1837–1885), deutscher Militärarzt
 Richard Starcke (1864–1945), deutscher Maler und Illustrator
 Sebastian Gottfried Starcke (1668–1710), deutscher Orientalist, Hebraist und Bibliothekar
 Willy Starcke (1880–1945), deutscher Manager

Siehe auch:

 Starke
 Starck